Екатеринбургская митрополия — митрополия Русской православной церкви, образованная в пределах Свердловской области. Объединяет Алапаевскую, Екатеринбургскую, Каменскую, Нижнетагильскую и Серовскую епархии.

История 
В соответствии с Положением об областных преосвященных от 12 марта 1934 года во исполнение постановления Поместного Собора 1917—1918 годов о митрополичьих округах Временный Патриарший Священный Синод образовал церковные области в составе нескольких епархий, в том числе в границах Свердловской области была образована митрополия с центром а Свердловске. Дата упразднения точно неизвестна. Скорее всего это произошло в 1943 году при проведении переустройства епископских кафедр.

6 октября 2011 года постановлением Священного синода образована Екатеринбургская митрополия в границах Свердловской области.

7 марта 2018 года решением Священного синода из состава Нижнетагильской епархии была выделена Серовская епархия.

28 декабря 2018 года из состава Каменской епархии и частично Екатеринбургской епархии была образована Алапаевская епархия Таким образом, в Екатеринбургской митрополии стало пять епархий.

Главы 
 Кирилл (Наконечный) (6 октября 2011 — 8 декабря 2020)
 Евгений (Кульберг) (с 8 декабря 2020)

Епархии

Примечания

Ссылки 

 Екатеринбургская митрополия на сайте Патриархия.ru.

Екатеринбургская митрополия
Митрополии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2011 году
Появились в 2011 году в России
2011 год в Свердловской области
2011 год в религии